Лангстон има више значења:
 Лангстон (Алабама)
 Лангстон (Оклахома)